Hüttenplatz der Name zahlreicher Plätze im deutschen Sprachraum sowie die Adresse etlicher beispielsweise denkmalgeschützter Objekte.

Hüttenplatz steht für folgende Ortsteile:
 Hüttenplatz (Märkische Heide), Wohnplatz der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Hüttenplatz bezeichnet folgende Immobilien:

Siehe auch
 Hüttenstraße